Omura (Nagasaki), een Japanse stad in de prefectuur Nagasaki
Omura (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Pyrgomorphidae
Omurawalvis, een soort vinvis uit het geslacht Balaenoptera